GP Car & Home World Cup of Curling 2011 – turniej curlingowy wliczany do cyklu Wielkiego Szlema. Zawody rozegrano w Sault Ste. Marie (Ontario) na lodowisku Essar Centre, między 2 a 6 listopada 2011.

Pula nagród wyniosła 100 000 CAD. W rywalizacji uczestniczyło 18 zespołów w tym 2 z Europy. Tytułu mistrzowskiego bronił Mike McEwen, który dotarł do ćwierćfinału. Triumfował natomiast Glenn Howard.



Drużyny

Play-off

Finał 
6 listopada 2011; 13:00

Półfinały 
5 listopada 2011; 19:00

Ćwierćfinały 
5 listopada 2011; 12:00

Tie-breaker 
5 listopada 2011; 8:30

Round Robin

Sesja 1. 
2 listopada 2011; 19:30

Sesja 2. 
3 listopada 2011; 9:00

Sesja 3. 
3 listopada 2011; 12:30

Sesja 4. 
3 listopada 2011; 16:00

Sesja 5. 
3 listopada 2011; 19:30

Sesja 6. 
4 listopada 2011; 9:00

Sesja 7. 
4 listopada 2011; 12:30

Sesja 8. 
4 listopada 2011; 16:00

Sesja 9. 
4 listopada 2011; 19:30

Zobacz też 
 World Curling Tour 2011/2012
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

World Cup of Curling
2011 w curlingu